La Pirveli Liga 2004-2005 è stata la 16ª edizione della seconda serie del campionato di calcio georgiano disputato tra il 15 agosto 2004 e il 6 giugno 2005.

L'Ameri Tbilisi e il Borjomi furono promosse in Umaglesi Liga 2005-2006

Formula 
Il campionato venne disputato da 16 squadre che si affrontarono in un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite. Vennero promosse in Umaglesi Liga le prime due classificate.

Classifica finale

Verdetti 
 , , ,  2 e  promosse in Umaglesi Liga 2005-2006.
  retrocede in Meore Liga 2005-2006.

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Erovnuli Liga 2